Sant Atanasi d'Alexandria, arquebisbe i sant nascut a Alexandria a finals del segle III 
 Sant Atanasi d'Atos, de Trebisonda o l'Atonita (Trebisonda, x 920 - Karyes, Mont Atos, 1003), monjo basilià, fundador de la República Monàstica del Mont Atos 
 Sant Atanasi de Jerusalem (Jerusalem ?, s. V - 451 o 452), diaca de Jerusalem